Трансформеры: Кибервселенная» (англ. Transformers: Cyberverse) — мультсериал по одноимённому френчайзу, мировая премьера которого состоялась в сентябре 2018 года. в 2021 году сериал закончился двумя полнометражками, или же четвертым сезоном

1. Сюжет

мультфильм рассказывает о провале памяти Bumblbee (Бамблби). Его напарница Виндблейд (англ. Windblade) — девушка-автобот из Кибервселенной помогает главному герою восстановить память.

2. Эпизоды:

 2.1.Глава первая (2018 год):
 2.1.1.Переломанный
 2.1.2.Память
 2.1.3.Оллспарк
 2.1.4.Путешествие
 2.1.5.Белый свет
 2.1.6.Мегатрон-мой герой
 2.1.7.Куб
 2.1.8.Предельная скорость
 2.1.9.Shadowstriker
 2.1.10. Маккадам
 2.1.11.Саботаж
 2.1.12.Телетрон ИКС
 2.1.13. Матрица лидерства
 2.1.14.Изолированный
 2.1.15.Король динозавров
 2.1.16.События вымирания
 2.1.17.Разбудить спящих гигантов
 2.1.18.Извержение
 2.2.Глава вторая: Сила искры (2019-2020 года):
 2.2.1.Море спокойствия
 2.2.2. Восход плохой Луны
 2.2.3.Посетитель
 2.2.4.Принеси мне голову Оптимуса Прайма
 2.2.5.Испытания
 2.2.6.Темное рождение
 2.2.7.Переговоры
 2.2.8.Дети Старскрима
 2.2.9.В плену
 2.2.10.Чудеса науки
 2.2.11. Бесконечная Виндета
 2.2.12. Оллспарк-это я
 2.2.13. Побег с Земли
 2.2.14.Испорченный праздник
 2.2.15. На волне
 2.2.16. Город-призрак
 2.2.17. Идеальный шторм
 2.2.18. Перекресток
 2.3.Глава третья: Приключения Бамблби в Киберверсии (2020 год):
 2.3.1.Битва за Кибертрон часть 1
 2.3.2.Битва за Кибертрон часть 2
 2.3.3.Битва за Кибертрон часть 3
 2.3.4.Битва за Кибертрон часть 4
 2.3.5.Петля
 2.3.6.Тупик
 2.3.7.Спящий
 2.3.8.Гражданин
 2.3.9. Судебный процесс
 2.3.10.Узник-заключенный
 2.3.11. Ученый
 2.3.12.Альянс
 2.3.13.Судья
 2.3.14.Конец вселенной часть 1
 2.3.15.Конец вселенной часть 2
 2.3.16.Конец вселенной часть 3
 2.3.17.Конец вселенной часть 4
 2.3.18. Линия врага
 2.3.19. Громовой вой
 2.3.20. Дикие колеса
 2.3.21.Охота на пришельцев
 2.3.22.Путешествие в долину Репугна
 2.3.23. Рэк-н-Руин-н-Рэтчет
 2.3.24.Обитатель глубин
 2.3.25. Тихий удар
 2.3.26.Другой
 2.4.Глава четвертая: Приключения Бамблби в Киберверсии (2021 год):
 2.4.1.Иммобилайзеры
 2.4.2.Идеальный десептикон